Il singolare maschile  del torneo di tennis Canada Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Vitas Gerulaitis 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (secondo turno)
 John McEnroe (campione)
 Jimmy Connors (semifinali)
 Vitas Gerulaitis (quarti di finale)
 Johan Kriek (secondo turno)
 Anders Järryd (terzo turno)
 Eliot Teltscher (quarti di finale)
 Vitas Gerulaitis (finale)

 Pat Cash (terzo turno)
 Joakim Nyström (secondo turno)
 Tim Mayotte (primo turno)
 Bill Scanlon (terzo turno)
 Kevin Curren (semifinali)
 Henri Leconte (terzo turno)
 Heinz Günthardt (primo turno)
 Peter Fleming (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1984